Es gibt in Thailand mehrere Landkreise (Amphoe – Verwaltungs-Distrikte) mit dem Namen Tha Chang, sie unterscheiden sich jedoch in der thailändischen Schreibweise:

Amphoe Tha Chang (Surat Thani) ()
Amphoe Tha Chang (Singburi) ()
Amphoe Ban Lat, Provinz Phetchaburi, hieß bis 1939 Tha Chang ()
Amphoe Chakkarat, Provinz Nakhon Ratchasima, hieß bis 1953 Tha Chang ().